Рётлисбергер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рётлисбергер, Курт (род. 1951) — футбольный арбитр из Швейцарии.
 Рётлисбергер, Юрг (род. 1955) — швейцарский дзюдоист, чемпион и бронзовый призёр Олимпийских игр.